Существует множество институтов (университетов, академий) физической культуры (ИФК, УФК, АФК). В них также включаются научно-исследовательские. Характерные примеры:

Институты 
 Армянский государственный институт физической культуры
 Башкирский институт физической культуры
 Военный институт физической культуры
 Воронежский государственный институт физической культуры
 Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
 Институт имени Вингейта (Израиль)
 Национальный институт спорта и туризма Туркмении
 Ростовский-на-Дону институт физической культуры и спорта
 Чайковский государственный институт физической культуры

Университеты 
 Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
 Львовский государственный университет физической культуры
 Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта
 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
 Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
 Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
 Смоленский государственный университет спорта
 Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
 Университет имени Лесгафта (Санкт-Петербург)
 Уральский государственный университет физической культуры
 Японский университет спортивной науки

Академии 
 Волгоградская государственная академия физической культуры
 Воронежская государственная академия спорта
 Дальневосточная государственная академия физической культуры
 Латвийская спортивно-педагогическая академия
 Московская государственная академия физической культуры
 Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта
 Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
 Харьковская государственная академия физической культуры

См. также 
 
 
 
 
 Детско-юношеская спортивная школа
 

Высшие учебные заведения физической культуры и спорта